Il singolare del torneo di tennis Music City Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robert Kendrick che ha battuto in finale Somdev Devvarman 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Vince Spadea (primo turno)
 Bobby Reynolds (semifinali)
 Jesse Levine (quarti di finale)
 Robert Kendrick (Campione)

 Donald Young (primo turno)
 Kevin Anderson (quarti di finale)
 Kevin Kim (quarti di finale)
 Amer Delić (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Music City Challenger 2008